Pschorr ist der Familienname folgender Personen:
 August Pschorr (1862–1935), Geheimer Kommerzienrat, Generaldirektor der Pschorrbräu AG

 Robert Pschorr (1868–1930), deutscher Chemiker
 Wilhelm Pschorr (1883–1958), deutscher Tierarzt und Ministerialbeamter

Siehe auch:
 Hacker-Pschorr
 Mathias-Pschorr-Hackerbräu-Stiftung